Pierwszy gabinet Theresy May – urzędujący w latach 2016–2017, sformowany samodzielnie przez Partię Konserwatywną
 Drugi gabinet Theresy May – urzędujący od 2017, stworzony przez Partię Konserwatywną przy wsparciu Demokratycznej Partii Unionistycznej nie w formie koalicji